Weber Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Weber Township (North Dakota)
 Weber Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Webber Township